Чемпионат Южной Америки по футболу для игроков до 17 лет (, ) — футбольный турнир для южноамериканских футбольных сборных до 17 лет, который проходит каждые два года. Первый турнир прошёл в 1985 году для квалификации на чемпионат мира среди юниоров. Наиболее титулованной сборной турнира является Бразилия, которая выигрывала его 12 раз.

Результаты

Рейтинг сборных

Общая статистика

Лучшие бомбардиры турнира 
 2005:  Керлон
 2007:  Лулинья
 2009:  Эдвин Кардона
 2011:  Хуан Крус Маскья
 2013:  Франко Акоста
 2015:  Леандро Энрике
 2017:  Винисиус Жуниор
 2019:  Хоан Мина

См. также 
 Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд
 Чемпионат Южной Америки по футболу (юноши до 15 лет)
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   

КОНМЕБОЛ